Le tournoi de tennis d'Auckland 2008 s'est déroulé du 7 au 12 janvier.

Faits marquants 
 L'Allemand Philipp Kohlschreiber remporte le tournoi face à Juan Carlos Ferrero. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Luis Horna et Juan Mónaco s'imposent face à Xavier Malisse et Jürgen Melzer.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2008
ATP 2008
Sport en Nouvelle-Zélande en 2008
Tennis en janvier 2008